Tierra Blanca – distretto della Costa Rica.
 Tierra Blanca – comune dello Stato di Guanajuato, nel Messico centrale.
 Tierra Blanca – municipalità dello Stato di Veracruz, nel Messico centrale.